Abaixo estão estatísticas atuais e históricas do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

Temporadas

Títulos de jogadores e treinadores

Bola de Prata 
Premiação dada através da seleção do campeonato brasileiro feita pela revista Placar, sendo que desde 2007 foi feita uma parceria junto à ESPN Brasil.

Prêmio Belfort Duarte

Prêmio Craque do Brasileirão

Seleção do Campeonato 

Obs: A partir de 2006.

Campeonato Brasileiro Unificado - Adversários desde 1959

Atualizado em 18 de março de 2020.

Copa do Brasil - Adversários desde 1989

Atualizado em 18 de março de 2020

Copa Libertadores da América - adversários desde 1982

Atualizado em 18 de março de 2020

Copa Sul-Americana - Adversários desde 2003

Campeonato Gaúcho - Adversários desde 1919

Atualizado em 30 de março de 2019

Jogadores que mais atuaram com a camisa do Grêmio 
Lista atualizada em Agosto de 2018. Dos treze jogadores que mais atuaram, três são goleiros - os três mais vitoriosos da história do Grêmio. Tarciso segue sendo o jogador que mais atuou com a camisa gremista, seguido de Airton Pavilhão.

Maiores artilheiros acima de 50 Gols 
Dados atualizados em: 21 de agosto de 2022.

Campeonato Gaúcho

Copa Sul-Minas

Copa do Brasil

Campeonato Brasileiro

Copa Libertadores

Grêmio em 2022 
Dados atualizados em: 7 de agosto de 2022.

Artilheiros em 2022

Curiosidades

2015 
 Quebrou um tabu de 4 anos sem ganhar do Santos na Vila Belmiro, com um resultado final de 3-1 a favor do tricolor, inclusive sendo a única por mais de dois gols. As únicas vitórias do tricolor na Vila foram em 1999 e 2011, ambas ganhas por 1-0.

 Em 9 de agosto de 2015, aplicou uma goleada impiedosa de 5-0 no maior rival, o , realizando um feito em que fazia mais de 50 anos que não acontecia em Grenais.

 O primeiro gol da vitória por 2-0 contra o  no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, foi feito com um contra-ataque sensacional, com 23 toques em um intervalo de 23 segundos até o gol. Inclusive repercutiu mundialmente, como pelo Jornal Argentino "Olé", que anunciou "O maior tiqui tiqui", a CNN com "Contraataque fulminante de 11 pases termina con un golazo en Brasil", o jornal português "Record" com o anúncio de "O contra-ataque perfeito?".

2016 

 Quebra de uma longa sequência de 15 anos sem títulos nacionais, em 7 de dezembro de 2016, após ganhar o seu 5° titulo da Copa do Brasil, sendo o primeiro clube a conquistar este feito.

2017 

 Se junta aos clubes  e  como maiores ganhadores brasileiros da Copa Libertadores da América, conquistando o seu terceiro título em cima do , em 29 de novembro de 2017. Resultado agregado de 3 a 1. 

Se junta ao  de Pelé, como únicos times brasileiros a conquistarem a Libertadores na Argentina.

 Vice-Campeão do Mundial de Clubes para o poderoso clube da Espanha, o Real Madrid, no resultado de 1 a 0.

2018 

 Segundo título seguido em cima de um argentino, agora pela Recopa Sul-Americana, derrotando, nos pênaltis, o Independiente, pelo resultado de 5 a 4 (0 a 0 no tempo regulamentar e prorrogação, 1 a 1 no agregado). Se tornou bi-campeão da competição. Detalhe: o último título de recopa do tricolor era justamente sobre o Independiente. O jogo ocorreu em 1996, no Japão. Naquela ocasião, o Grêmio patrolou o time argentino pelo placar de 4 a 1.

Recordes

No Campeonato Brasileiro 
 Jogador que mais atuou: Tarciso, 721 jogos entre 1973 e 1985.
 Treinador que mais atuou: Luís Felipe Scolari, 196 jogos entre 1987-1988, 1991-1996 e 2014-2015.
 Média de público no Estádio Olímpico: 16 mil pessoas.
 Média de público na Arena do Grêmio: 23.164 pessoas (2015).
 Goleiros com a maior invencibilidade Marcelo Grohe 833 minutos (2018), Picasso 601 minutos (1974)  e Victor 505 minutos (2008).
 Técnico com mais vitórias: Luiz Felipe Scolari (1987-2015), 82 vitórias.
 Maior artilheiro em um campeonato: Jonas (2010) 23 gols.
 Técnico com melhor porcentagem de pontos: Carlos Frôner (1973-1984), 65,03%.
 Melhor ataque: em 1983, 20 jogos, 37 gols pró.
 Melhor defesa: em 1974, 24 jogos, 11 gols contra.
 Maior série invicta: 19 jogos (1978-1979 e 2012-2013).
 Maior seqüencia de vitórias: 6 (3 vezes 1974, 1978 e 1980)

 Em outras competições 
 Maior artilheiro: Alcindo Martha de Freitas, com 264 gols entre 1964 e 1971.
 Maior artilheiro em um campeonato: Baltazar, 28 gols em 1980 (em Campeonatos Gauchos).
 Jogador que mais atuou: Tarciso, 721 jogos (222 gols) entre 1973 e 1986.
 Goleiro que marcou gol em uma partida oficial: Sebastián Saja, 1 gol de penâlti, em 3 de novembro de 2007, contra o , pelo Campeonato Brasileiro.
 Maior público no Estádio Olímpico: 98.421 pessoas, 0 a 1 contra a Ponte Preta em 26 de Abril de 1981, pelo Campeonato Brasileiro.
 Menor público no Estádio Olímpico: 55 pessoas, Juventude 2 a 1 .
 Maior público na Arena do Grêmio: 60.540 pessoas, 2–1 contra o Hamburgo (ALE) em 08 de dezembro de 2012, em Amistoso.
 Maior goleada do Grêmio: 23 a 0, sobre o Nacional, de Porto AlegreMaior goleada sofrida do Grêmio: 0 a 7 Internacional (17 de setembro de 1948).
 Maior goleada na Copa Sul-Americana: 8 a 0 sobre o Aragua (Ven) em 06 de Maio de 2021.
 Maior goleada na Recopa Sul-Americana: 4 a 1 sobre o  em 7 de abril de 1996.
 Maior goleada na Libertadores (como mandante): 6 a 1  sobre Universidad Los Andes, em 9 de julho de 1984.
 Maior goleada na Libertadores (como visitante): 4 a 0 sobre o Alianza Lima, em 4 de março de 1997.
 Maior goleada no Mundial interclubes''': 2 a 1 sobre o Hamburgo em 1983 e sobre o Pachuca em 2017.

Maiores públicos do Grêmio no Estádio Olímpico Monumental 

Abaixo, são listados os dez maiores públicos do Grêmio no Estádio Olímpico Monumental (1954-2013), antigo estádio gremista.

Maiores públicos na Arena do Grêmio 

Como no Olímpico, antigo estádio gremista, fechado em 2013, se iniciou uma nova era na novíssima Arena do Grêmio. Dentre vários jogos com públicos brilhantes, listamos os dez maiores públicos da nova casa tricolor.

OBS.: Os números em negrito representam os gols gremistas.

Ranking

Ranking da CBF

Histórico

Ranking Nacional de Clubes 
Abaixo se encontram os 26 primeiros clubes classificados no ranking da CBF, divulgado em 4 de dezembro de 2017.

Outros rankings 
Ranking Histórico Mundial de Clubes (IFFHS): 23º - 202 pontos
Ranking Anual Mundial de Clubes (2015) (IFFHS): 129º - 114 pontos
Ranking da Conmebol de 2013: 16º - 202 pontos
Ranking Brasileiro de Clubes (Conmebol): 8º - 651 pontos
Ranking de Pontos do Campeonato Brasileiro: 7º - 1.680 pontos
Ranking Placar: 8º - 301 pontos

Estatisticas
Grêmio